Starobin – osiedle typu miejskiego na Białorusi w rejonie soligorskim obwodu mińskiego
 David Starobin (ur. 1951) – amerykański gitarzysta klasyczny